Un doppelgänger est une apparition ou un double d'une personne vivante dans le folklore et dans la fiction.

Le mot doppelgänger peut aussi faire référence :

 au double, mot qui désigne tout ce qui fait référence à la dualité de l'être humain.

Cinéma 
 Doppelgänger est le titre original du film britannique Danger, planète inconnue, réalisé par Robert Parrish en 1969.
 Doppelgänger est un film allemand réalisé par Emanuel Boeck en 1989.
 Doppelgänger est le titre original du film américain Le Double Maléfique réalisé par Avie Nesher en 1993.
 Doppelgänger (Dopperugengā) est un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 2003.
 Doppelganger est un court métrage canadien réalisé par Jordan McTavish et Marilee Yorston en 2009.

Télévision 
 Doppelgänger est une série télévisée allemande diffusée en 1971.
 Doppelgänger est le titre original de l’épisode 15 de la saison 6 de la série Arrow Musique 
 Der Doppelgänger est le titre d'un Lied de Schubert, tiré du cycle Schwanengesang.
 Doppelgänger est un album de Daniel Amos sorti en 1983.
 Doppelgänger est un album du groupe Curve sorti en 1992.
 Doppelgänger est un album du groupe the Fall of Troy sorti en 2005.
 Doppelgänger est une musique du groupe Chatmonchy sortie le .
 DOPPELGÄNGER est un groupe de stoner metal français originaire de la région parisienne.
 Doppelgänger est un diss track de Shystie pour Azealia Banks.
 Doppelgänger est un titre du groupe britannique d'Indie rock These New Puritans paru sur l'album Beat Pyramid.
 Doppelgänger (どっぺるゲンガー) est un titre du groupe de rock japonais ONE OK ROCK paru sur l'album Kanjou Effect.
 Doppelgänger est un titre du compositeur suédois Haywyre.
 The Doppelgänger est un titre de l’artiste Canadienne Chrissy Crowley sur l'album The Departure.
 Der Doppelganger est un titre de Benighted, paru sur l'album Necrobreed.
 Doppelganger est un titre de l'artiste Mark Salling, paru sur l' album " Pipe Dreams" en 2010.
Involuntary Doppelgänger  est un titre du groupe de technical death metal "Archspire" sur l'abum ""Relentless Mutation".

 Jeux 
 Doppelgänger, une créature fantastique du jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.

 Radio 
 Doppelgänger est une fiction radiophonique de Tarik Naoui, qui a été diffusée sur France Culture le 15 mai 2021.

 Marketing Doppelganger'' est un terme utilisé en marketing pour désigner les campagnes de dénigrement d'une marque.
Homonymie de titre